Sandholmarna kan syfta på:

Finland 

 Sandholmarna (vid Påsalö, Lovisa), Nyland, 
 Sandholmarna (vid Tjuvö, Lovisa), Nyland,

Sverige 

 Sandholmarna, Hallstahammars kommun,  holmar med fyrarna Sandholmen nedre och Sandholmen övre, Västmanlands län,
 Sandholmarnas naturreservat – ett naturreservat i Tyresö kommun

Se även
Sandholm
Sandholmen

Robotskapade Finlandförgreningar